Новаково — название населённых пунктов.

Болгария 
 Новаково — село в Варненской области.
 Новаково — село в Пловдивской области.

Украина 
 Новаково — село в Ивановском районе Одесской области.